Parthenope är ett släkte av svampar. Parthenope ingår i ordningen disksvampar, klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Disksvampar
Parthenope